Отборочный турнир Кубка вызова АФК 2008 прошёл со 2 апреля по 28 мая 2008 года в четырёх странах.

В Кубке вызова АФК 2008 получили право участвовать 20 худших по рейтингу ФИФА сборных региона. Четыре места автоматически получили лучшие по рейтингу сборные: КНДР, Туркмения, Индия и Мьянма. Оставшиеся четыре путёвки разыгрывались в отборочном турнире.

Участники 

В турнире участвовало 16 сборных, разбитых на 4 группы, победители получали место в финальном турнире. Была проведена жеребьёвка, перед которой команды были разделены на 4 корзины. В каждую группу попадала 1 команда из каждой корзины.

Жирным выделены команды, вышедшие в финальный турнир.

Группа A 
Матчи прошли 2—6 апреля 2008 года в Тайбэе, Китайская Республика.

Группа B 
Матчи прошли 13—17 мая 2008 года в Илоило, Филиппины.

Группа C 
Матчи прошли 5—9 мая 2008 года в Бишкеке, Киргизия.

Лаос отказался от участия в турнире.

Группа D 
Матчи прошли 24—28 мая 2008 года в Пномпене, Камбоджа.

Палестина отказалась от участия в турнире.

Ссылки 
 Кубок вызова АФК 2008 на сайте АФК
 Статистика Кубка вызова АФК 2008 на сайте RSSSF 

2008
Футбол в Азии в 2008 году